Norra Kvarntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Kvarntjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (9,36 ha)
Norra Kvarntjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Norra Kvarntjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5,94 ha)

Se även
Kvarntjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn